The Game () — многозначный термин.

Персоналии 
 The Game — псевдоним американского рэпера Джейсона Террелла Тейлора;
 The Game — одно из имен американского рестлера Пола Левека.

В музыке

Альбомы 
 The Game — альбом группы Queen;
 The Game — альбом группы Dreams of Sanity;
 The Game — альбом группы Sham 69.

Песни 
 «The Game (песня Disturbed)» (2002)

Игры 
 The Game — психологическая игра, цель которой — избегать думать о самой игре.
  — карточная кооперативная игра.

См. также 
 Игра (значения)